American Hockey League 2009/2010 är den 74:e säsongen av American Hockey League. Den reguljära säsongen löpte från 2 oktober till 11 april, följd av slutspel om Calder Cup.

Grundserien

Eastern Conference
Uppdaterad efter avslutad grundserie

Not: GP = Spelade matcher, W = Vinster, L = Förluster, OTL = Förlust efter övertid, SOL = Förlust efter straffar, Pts, = Poäng, GF = Gjorda mål, GA = Insläppta mål

  Divisionsvinnare och vidare till slutspel
  Vidare till slutspel
  Missar slutspel

Western Conference
Uppdaterad efter avslutad grundserie

Not: GP = Spelade matcher, W = Vinster, L = Förluster, OTL = Förlust efter övertid, SOL = Förlust efter straffar, Pts, = Poäng, GF = Gjorda mål, GA = Insläppta mål

  Divisionsvinnare och vidare till slutspel
  Vidare till slutspel
  Missar slutspel

Spelarstatistik

Poängligan grundserien
Uppdaterad efter avslutad grundserie

GP = Spelade matcher, G = Mål, A = Assist, Pts = Poäng, PIM = Utvisningsminuter

Slutspelet

16 lag gör upp om Calder Cup. Samtliga matchserier avgörs i bäst av sju matcher.

Källor
Official site of the AHL

2009 i Kanada
2009 i USA
2010 i Kanada
2010 i USA
2009/2010
Ishockeysäsongen 2009/2010